|-
| 166901 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166902 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166903 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166904 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166905 - ||  || 11 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166906 - ||  || 12 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166907 - ||  || 13 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166908 - ||  || 13 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166909 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166910 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166911 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166912 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166913 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166914 - ||  || 1 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166915 - ||  || 28 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166916 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166917 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166918 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166919 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166920 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166921 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166922 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166923 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166924 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166925 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166926 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166927 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166928 - ||  || 1 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166929 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166930 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166931 - || 2003 HQ || 20 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166932 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166933 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166934 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166935 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166936 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166937 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166938 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166939 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166940 - ||  || 28 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166941 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166942 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166943 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166944 - ||  || 25 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 166945 - ||  || 24 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166946 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166947 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166948 - ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166949 - ||  || 5 mai 2003 || Catalina || CSS
|-
| 166950 - ||  || 8 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166951 - ||  || 23 mai 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 166952 - ||  || 26 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166953 - ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166954 - ||  || 2 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166955 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166956 - ||  || 27 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166957 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166958 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166959 - ||  || 29 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166960 - || 2003 NS || 1 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166961 - ||  || 2 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166962 - ||  || 1 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166963 - ||  || 3 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 166964 - ||  || 4 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166965 - ||  || 8 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166966 - ||  || 21 iulie 2003 ||  || 
|-
| 166967 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166968 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166969 - ||  || 22 iulie 2003 ||  || 
|-
| 166970 - ||  || 22 iulie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166971 - ||  || 21 iulie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166972 - ||  || 22 iulie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166973 - ||  || 24 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 166974 - ||  || 24 iulie 2003 ||  || 
|-
| 166975 - ||  || 25 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166976 - ||  || 27 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 166977 - ||  || 22 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166978 - ||  || 28 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 166979 - ||  || 22 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166980 - ||  || 23 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166981 - ||  || 30 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166982 - ||  || 28 iulie 2003 ||  || 
|-
| 166983 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166984 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166985 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166986 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166987 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166988 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166989 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166990 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 166991 - || 2003 PY || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166992 - ||  || 1 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166993 - ||  || 1 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166994 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166995 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166996 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 166997 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166998 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166999 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167000 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-